WM-80 — китайская реактивная система залпового огня.

Разработана заводом №123 в Китае. Предлагается на экспорт китайской внешнеторговой корпорацией Norinco. Система поставлялась в Бангладеш, Армению, Иорданию и Судан.
Пусковая установка смонтирована на базе четырёхосной грузовой машины повышенной проходимости Shandong Taian TAS5380SQ (TAS5382) грузоподъёмностью 20 т с колёсной формулой . В кабине размещается на марше боевой расчёт из пяти человек.

Тактико-технические характеристики 
 Калибр: 273 мм
 Количество направляющих: 8
 Стартовая масса снаряда: 505 кг
 Масса БЧ: 150 кг
 Длина снаряда: 4580 мм
 Дальность стрельбы: 34-80 км
 Скорость снаряда 1140 м/с
 Время полета на макс. дальность 165с
 Расчет: 5 человек
 Масса пусковой установки в боевом положении: 34 т
 Габариты пусковой установки: 9,55×3,06×3.3 м
 Время перезаряжания: 5-8 минут
 Запас хода: 550 км
 Время перевода из походного положения в боевое: 3-5 минут
 Длина направляющих: 4885 мм
 Угол возвышения направляющих: от +20° до +60°
 Угол горизонтального обстрела: ±20° от оси боевой машины

Модификации 
 WM-120 — модификация WM-80 с увеличенной до 120 км дальностью.

На вооружении 
  — В 1999 году в Вооружённые силы Армении поставлено от 4 до 8 боевых машин
  — более 2-х единиц на 2016 год
  Нагорно-Карабахская Республика — неизвестное количество, по состоянию на 2020 год

См. также 
 Тип 89 (РСЗО)

Примечания

Ссылки 
 273 mm NORINCO WM-80 rockets (China), Artillery rockets Jane's Information Group
 https://web.archive.org/web/20090420084458/http://new-factoria.ru/missile/wobb/wm80/wm80.shtml

Военная продукция Norinco
Ракетное оружие КНР
Реактивные системы залпового огня КНР
Самоходная артиллерия по алфавиту